TNT eller T.N.T. har flere betydninger:
 TNT (virksomhed) – logistikvirksomhed
 Trotyl – også kaldet 2,4,6-trinitrotoluen, er et sprængstof og en organisk forbindelse
 TNT-ækvivalent – energimål for eksplosioner
 TNT (musikgruppe) – norsk heavy metal band
 TnT – rapper
 Turner Network Television – amerikansk tv kanal.
 Troponin T (TNT) - enzym der udfældes ved skade på hjertets muskelceller (kardiomyocyt).
 T.N.T. (album) - et album af AC/DC
 "T.N.T. (sang)" - en sang på albummet T.N.T

Se også 
 T.N. Thiele (1838-1910) - en dansk matematiker, astronom og aktuar